Regno Unito
 Boxford – parrocchia civile del West Berkshire
 Boxford – parrocchia civile del Suffolk

 Stati Uniti d'America
 Boxford – comune della contea di Essex, Massachusetts